Котлунгъягун (приток Ингуягуна)
 Котлунгъягун (приток Энтль-Имиягуна)

См. также 
 Котлунг-Ай-Ягун
 Котлунг-Яун